Codename Viper ist der Titel von
 Codename Viper (Roman), Roman von Patrick Robinson

 Codename Viper (1987), US-amerikanischer Actionfilm von Peter Maris
 Codename Viper (1993), US-amerikanischer Actionfilm von Lorenzo Lamas